Euler steht für:

 Euler (Beruf), historische Berufsgruppe
 Euler (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Euler (Eiskunstlauf), Figur im Eiskunstlauf
 Euler (Programmiersprache), Programmiersprache
 Euler (Software), mathematische Software
 Euler (Mondkrater)
 (2002) Euler, Asteroid
 AMS Euler, Schriftart
 Gebrüder Euler, deutsches Orgelbauunternehmen
 Project Euler, englischsprachige Bildungswebsite

Siehe auch:
 Eulersche Zahlen (Begriffsklärung)